Hiram Brülhart (1878-1947), artiste peintre suisse ;
 René Brülhart (1972-), avocat suisse.